Nikomedes kan syfta på:

 Nikomedes (matematiker) – grekisk matematiker på 100-talet f. Kr.
 Nikomedes I – kung av Bithynien ca 280-260 f. Kr.
 Nikomedes II – kung av Bithynien 149-127 f. Kr.
 Nikomedes III – kung av Bithynien 127-94 f. Kr.
 Nikomedes IV – kung av Bithynien 94-74 f. Kr.